Kostka:
 Estanislao Kostka
 el Colegio San Estanislao de Kostka

Kosztka 
 Tivadar Kosztka Csontváry